James Douglas (1286-1330), condottiero scozzese.
James Douglas Morrison (1943-1971), vero nome di Jim Morrison, cantante statunitense leader dei The Doors.
James Douglas, IV conte di Morton (1525-1581), IV reggente di Scozia.
James Douglas, II conte di Douglas (1358 circa-14 agosto 1388), nobile scozzese
James "Buster" Douglas (1960 – ), pugile statunitense